Gibosia är ett släkte av bäcksländor. Gibosia ingår i familjen jättebäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättebäcksländor
Gibosia